Ашанин — славянская фамилия, женская форма — Ашанина:

 Ашанин, Александр Данилович (1921—1994) — бригадир полеводческой бригады, Герой Социалистического Труда.
 Ашанин, Василий Данилович (1917—1963) — бригадир полеводческой бригады, Герой Социалистического Труда.

 Ашанина, Елена Николаевна — российский учёный-психолог.

См. также 
 Ашанино
 Ошанин